Cornaro ima više značenja:
 Cornaro, Genoa
 Cornaro, Piacenza